Acraea macaria is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is, als Papilio macaria, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1793 door Johann Christian Fabricius.

Ondersoorten 
 Acraea macaria macaria
 Acraea macaria hemileuca (, 1914)
 Acraea macaria hewitsoni (, 1899)

Heliconiinae